«А́нгел и́ли де́мон» () — испанский мистический телесериал производства , транслировавшийся в 2011 году на телеканале Telecinco.

Премьера телесериала на испанском телевидении состоялась 1 февраля 2011 года.

История 

Трансляция первого сезона началась 1 февраля 2011 года на телеканале Telecinco. Через три дня (4 февраля), количество зрителей составило 3,3 млн человек (15,9 % от общей аудитории). Планировалось выпустить два сезона по 13 серий в каждом, но в финале количество эпизодов второго сезона сократили до девяти.

По решению руководства телеканала Telecinco, показ второго сезона начался сразу после окончания первого (первый сезон закончился 10 мая 2011, второй стартовал через неделю — 17 мая).

Сюжет 
Телесериал повествует о судьбе Валерии, которая однажды после бегства из дома, узнаёт, что она Малак — чистая душой, ангел. Теперь с помощью Натаэля, своего наставника, она должна бороться против демонов, «падших ангелов», которые хотят обратить её на свою сторону.

Каждая серия представляет собой историю жизни какого-либо человека, которому Валерия должна помочь, в чём ей помогает книга, страницы которой пустые и заполняются только чтобы дать ей новое задание.

Одной из сюжетных линий являются взаимоотношения с Дамианом — падшим ангелом, демоном.

В ролях

Список серий телесериала

Первый сезон

Второй сезон

Награды и номинации 
 Must! Awards
 Номинация «Лучший испанский телесериал 2011 года»
 Номинация «Лучшая женская роль» (2011) (Аура Гарридо)
 Приз за лучшую женскую роль (Карла Ньето)

Российская адаптация 

14 декабря компания «Амедиа» под тем же названием начала съёмки российской адаптации телесериала, премьера которого состоялась 5 апреля 2013 года на телеканале СТС.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телесериала

Телесериалы Испании 2011 года
Драматические телесериалы Испании
Телесериалы на испанском языке